Літня Універсіада 2003 — XXII літня універсіада. Пройшла в Тегу (Південна Корея) з 21 серпня по 31 серпня 2003 року.

Види спорту 
В ході Універсіади пройшли змагання з 21 виду спорту.
  Баскетбол (2)
 Водні види спорту:
  Водне поло (1)
  Плавання (40)
  Стрибки в воду (12)
  Волейбол (2)
 Гімнастика:
  Спортивна гімнастика (14)
  Художня гімнастика (8)
  Дзюдо (18)
  Легка атлетика (45)
  Стрільба з лука (8)
  Теніс (5)
  Тхеквондо (16)
  Фехтування (12)

Медальний залік

Посилання 
 Офіційний сайт Універсіади

Спортивні події 2003
Літні універсіади
Серпень 2003
Тегу
2003 у південнокорейському спорті